Hemilamprops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1883. Hemilamprops ingår i familjen Lampropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Hemilamprops